Zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1962 wurde zunächst ein Kandidatenturnier mit 17 Teilnehmerinnen ausgetragen. Anschließend bestritten die Turniersiegerin und die aktuelle Weltmeisterin das Match um die Weltmeisterschaft.

Kandidatenturnier 
Das Kandidatenturnier fand im Oktober und November 1961 in Vrnjačka Banja statt.

Weltmeisterschaft 
Das Match um die Weltmeisterschaft fand vom 18. September bis 17. Oktober 1962 in Moskau statt. Hauptschiedsrichterin war Nina Hrušková-Bělská aus der Tschechoslowakei. Angesichts der klaren Überlegenheit der neuen Weltmeisterin Nona Gaprindaschwili waren nur elf der geplanten 16 Partien erforderlich

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

1962
Schachwettbewerb in Moskau
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schach (Jugoslawien)
Schach 1961
Schach 1962